Dies ist die Startliste der US-amerikanischen Pegasus-Trägerrakete. Die Pegasus war bis zum Jahr 2020 die einzige Trägerrakete, die von einem Flugzeug (der letzten noch fliegenden Lockheed L-1011 TriStar) aus gestartet wird. Bisher wurden 44 Starts durchgeführt, davon waren 39 ein Erfolg, drei Teilerfolge und zwei Fehlstarts. Alle Missionen seit 1996 waren erfolgreich.

Pegasus-Versionen 
Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2021

Startliste 
Dies ist eine vollständige Startliste der Pegasus-Rakete, .

Liste der HXLV-Starts 
Im weiteren Sinne können zu den Pegasus-Starts auch drei Starts der HXLV-Variante gezählt werden. Hierbei kam nur die erste Stufe der Pegasus, die Orion 50S, zum Einsatz. Als Nutzlast war darauf das unbemannte Versuchsflugzeug Boeing X-43 montiert, das nach dem Abtrennen von der Erststufe seinen eigenen Antrieb benutzte.

Weblinks 
 Pegasus Mission History (PDF, englisch)
 Gunter's Space Page: Pegasus (englisch)

Einzelnachweise 

Pegasus